

Codici
WES  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Weasua (Liberia)

Onomastica
Wes  – ipocoristico del nome proprio di persona inglese Wesley